Bleisch ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bleisch (* 1973), Schweizer Philosophin, Moderatorin, Autorin, Herausgeberin und freie Journalistin
 Ernst Günther Bleisch (1914–2003), deutscher Lyriker
 Hanspeter Bleisch (* 1945), Schweizer Puppenspieler
 Norbert Bleisch (* 1957), deutscher Schriftsteller und Historiker, siehe Norbert Leithold
 Petra Bleisch Bouzar (* 1972), Schweizer Religionswissenschaftlerin
 Ursula Bleisch-Imhof (* 1942), Schweizer Puppenspielerin

Siehe auch:
 Pleisch